Der Mast steht für:

 Mast (Technik), allgemein ein senkrecht stehender Träger
 Schiffsmast, senkrecht stehender Träger auf einem Schiff
 Fahnenmast, senkrecht stehende Stange, an der Fahnen gehisst werden
 Freileitungsmast, Konstruktion für die Aufhängung einer elektrischen Freileitung
 Mast, Schweizer Hochdeutsche Kurzform für Strommast, Seilbahnstütze usw.

Die Mast steht für:

 Tiermast, Viehhaltung zur Fleischproduktion in der Landwirtschaft
 Mast, Fütterung von Tieren in Waldweidewirtschaft, siehe Hutewald
 Mast (Wald), Samenertrag bei Waldbäumen

Mast steht für:
 Musth (gesprochen Mast), Brunft des Elefantenbullen (nicht erwiesen)
 Mast (Film), Bollywoodfilm von Ram Gopal Varma
 Mast (Religion), ein religiöser Ekstatiker in Südasien (Iran, Pakistan und Indien)
 Mast, persischer Joghurt, siehe Persische Küche
 Mast Hill, Hügel auf der Stonington-Insel, Antarktis
 Mast Point, Landspitze von Ardery Island, Windmill-Inslen, Antarktis

Mast ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Mast (1873–1967), deutscher Bauunternehmer und Kommunalpolitiker, Stadtältester von Berlin
 Andrew Mast (* 1967), US-amerikanischer Musikpädagoge und Dirigent
 Austin R. Mast (* 1972), US-amerikanischer Botaniker
 Brian Mast (* 1980), US-amerikanischer Politiker
 Burkhard Mast-Weisz (* 1956), deutscher Politiker (SPD)
 Claudia Mast (* 1952), deutsche Professorin für Kommunikationswissenschaft und Journalistik
 Curt Mast (1897–1970), Weingroßhändler und Essighersteller, mittelständischer Unternehmer und Namensgeber der Spirituosenmarke Jägermeister in Wolfenbüttel
 Denis Mast (* 1941), Schweizer Skilangläufer
 Dennis Mast (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Günter Mast (1926–2011), deutscher Spirituosen-Unternehmer (Jägermeister)
 Jakob Mast (1904–1994), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Katja Mast (* 1971), deutsche Politikerin (SPD)
 Mark Mast (* 1963), deutscher Dirigent
 Olaf Mast (* 1968), deutscher Handballspieler und -trainer

MaST steht als Abkürzung für:

 Maritimes Schulungs- und Trainingszentrum, maritime Ausbildungsstätte der Bundespolizei

MAST steht als Abkürzung für:

 Military anti-shock trousers, siehe Schockhose
 Mega-Ampere Spherical Tokamak

Siehe auch:

 Masten

MAST